

Wydarzenia 

 Europa
 jesień – wojska rzymskie pod wodzą Mariusza pokonały Teutonów pod Aix
 stłumienie II powstania niewolników na Sycylii

Urodzili się 
 Gajusz Juliusz Cezar